Лонсестон () — англоязычный топоним, произношение которого различается для двух разных городов.

 Лонстон () — город в графстве Корнуолл, Англия, Великобритания.
 Лонстонский замок — замок в городе Лонсестон в Корнуолле.

 Лонсестон — город на острове Тасмания, Австралия.
 Лонсестон (аэропорт) — аэропорт города Лонсестон в Тасмании.